Харазия — абхазская фамилия. Известные носители:

 Харазия, Вера Николаевна — депутат Верховного Совета Грузинской ССР 2 созыва.
 Харазия, Владимир Камсагович (1916—1942) — Герой Советского Союза.
 Харазия, Саид Геннадиевич — депутат Народного собрания Республики Абхазия.
 Харазия, Хасан Лагустанович (1908—1991) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Харазия, Алан Рауфович - Специалист по информационной или компьютерной безопасности.